Архівна справа — діяльність з організації збереження, обліку і використання архівних документів.
 Архíвна справа — журнал, присвячений історії, теорії, практиці архівного будівництва.